Марк Юній Сілан — традиційне чоловіче ім'я в гілці Сіланів давньоримського роду Юніїв.

Відомі такі персони під цим ім'ям:

 Марк Юній Сілан (претор 212 року до н. е.)
 Марк Юній Сілан (префект), (пом. 196 рік до н. е.)
 Марк Юній Сілан (консул 109 року до н. е.)
 Марк Юній Сілан (претор), (бл. 117 до н. е. — бл. 45 до н. е.)
 Марк Юній Сілан (консул 25 року до н.е.), (бл. 64 до н. е. — бл. 12 до н. е.) — Політичний діяч і воєначальник, консул 25 до н. е., походив з плебейської гілки, отримав патриціанську гідність у 29 до н. е.
 Марк Юній Сілан (син консула 25 до н. е.), (40 до н. е. — бл. 15 до н. е.)
 Марк Юній Сілан (консул 15 року), (бл. 19 до н. е. — 38) — батько першої дружини Калігули, консул-суффект 15.
 Марк Юній Сілан (консул 19 року), (бл. 15 — бл. 36 року) — консул 1919, проконсул Африки 29-35 рр..
 Марк Юній Сілан (консул 46 року), (14 — 54) — консул 46, отруєний за наказом Агріпіни Молодшої.
 Марк Юній Сілан Лутацій Катул, (бл. 55 до н. е. — бл. 75 до н. е.)

Чоловічі імена